Warri est une ville du Nigeria ;
 Le Royaume de Warri est un ancien royaume d'Afrique de l'Ouest
 Warri est un jeu plus connu sous le nom d’awélé.

Voir aussi